Rappel : dans un nom japonais traditionnel, le nom de famille (ou le nom d'école) précède le prénom (ou le nom d'artiste). 

Takuma peut faire référence à :
 Takuma Satō (1977-), pilote automobile japonais.
 Takuma Asano (1994-), footballeur international japonais.
 Takuma Nakahira (1938-2015), photographe et critique photographique japonais.
 Takuma Aoi, personnage du manga et film Battle Royale II: Requiem.
 Dan Takuma (1858-1932), homme d'affaires qui fut directeur-général de Mitsui, l'un des grands zaibatsu japonais.
 Takuma Aoki (1974-), pilote automobile japonais.
 Takuma Eiga, de son vrai nom Yūshin, est un peintre japonais de l'école Takuma au .
 Takuma Nishimura (1996-), footballeur japonais.
 Takuma Kawai (1988-), joueur professionnel japonais de hockey sur glace.
 (10449) Takuma, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Ueda Takuma, président de la Ligue communiste révolutionnaire du Japon.
 Takuma Nishimura (1899-1951), général japonais durant la Seconde Guerre mondiale.
 Takuma Arano (1993-), footballeur japonais.